– popularne żeńskie imię japońskie rzadko noszone przez mężczyzn, używane także jako nazwisko.

Możliwa pisownia 
Satsuki można zapisać używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 五月, „maj”
 皐月, „maj”
 早月, „wczesny, miesiąc”
jako imię
 咲月, „kwitnąć, miesiąc/księżyc”
 沙月, „piasek, miesiąc/księżyc”
 幸希, „szczęście, nadzieja”

Znane osoby 
 o imieniu Satsuki
 Satsuki (砂月), były wokalista japońskiego zespołu RENTRER EN SOI
 Satsuki Eda (五月), japoński polityk
 Satsuki Igarashi (寒月), członkini CLAMP – japońskiej kobiecej grupy mangaczek
 Satsuki Muramoto (小月), japońska łyżwiarka figurowa
 Satsuki Yukino (五月), japońska seiyū
 o nazwisku Satsuki
 Midori Satsuki (五月), japońska aktorka

Fikcyjne postacie 
 Satsuki Kusakabe (サツキ), główna bohaterka filmu animowanego Mój sąsiad Totoro
 Satsuki Miyanoshita (さつき), główna bohaterka anime Ghost Stories
 Satsuki Katakura (皐), bohater mangi i anime Aishiteruze Baby
 Satsuki Kiryūin (皐月), bohaterka mangi i anime Kill la Kill
 Satsuki Kitaōji (さつき), bohaterka mangi i anime Strawberry 100%

Okręty 
 Satsuki - japoński niszczyciel typu ''Mutsuki''

Zobacz też 

 Kalendarz japoński

Imiona japońskie